Une éphéméride fait référence à plusieurs sujets proches liés au calendrier.

 Éphéméride, sorte d'almanach : ouvrage ou page spécialisée d'un journal, qui recense ou rappelle, à une échelle de temps donnée (année par année, jour par jour, etc.), des événements du monde ou d'un territoire donné, de nature généraliste ou thématique (naissances, décès, etc.).
 Éphéméride : en astronomie, ouvrage qui contient les positions d'astres à intervalles réguliers.
 Éphéméride : calendrier dont on retire chaque jour une feuille.
 Ouvrage qui énumère les événements sujets à prévision dans l'année.
 Livre indiquant les événements arrivés le même jour de l'année, à différentes époques.
 Calendrier à effeuiller.
 Table donnant de jour en jour, ou pour  d'autres intervalles de temps, les valeurs calculées de diverses  grandeurs astronomiques variables.

Voir aussi 
Éphéméride du jour sur Wikipédia

Calendrier